
Termin -{BB3}- ima više značenja.

 Bombezinu-sličan receptor 3, GPCR
 Veliki brat (TV serije), (-{Big Brother 3}-) TV serija, treća sezona.